64-й полк — наименование полков в различных государствах:

Российская империя 
 Казанский 64-й пехотный полк

СССР 
 64-й гвардейский истребительный авиационный Оршанский Краснознамённый ордена Александра Невского полк
 64-й гвардейский миномётный Свирский Краснознамённый полк
 64-й дальнебомбардировочный авиационный полк ВВС ВМФ СССР
 64-й гаубичный артиллерийский Кёнигсбергский полк
 64-й отдельный гвардейский тяжёлый танковый Митавский полк (64-й гвардейский танковый полк прорыва)

США 
 64-й Нью-Йоркский пехотный полк